Фінал Кубка володарів кубків 1962 — футбольні матчі для визначення володаря Кубка володарів кубків УЄФА сезону 1961/62, 2-й фінал змагання між володарями національних кубків країн Європи. 

У фіналі зустрілись володар Кубка Іспанії 1960/61 «Атлетіко» (Мадрид) та володар Кубка Італії 1960/61 «Фіорентіна». Свій перший титул володарів Кубка володарів кубків здобули іспанці.

Шлях до фіналу

Матч

Перегравання

Див. також
Кубок володарів кубків 1961—1962
Фінал Кубка європейських чемпіонів 1962
Фінал Кубка ярмарків 1962

Посилання
Кубок володарів кубків УЄФА 1961-62 на RSSSF 
Перший матч фіналу Кубка володарів кубків УЄФА 1962 на transfermarkt
Другий матч фіналу Кубка володарів кубків УЄФА 1962 на transfermarkt 

1962 у футболі
Фінали Кубка володарів кубків УЄФА
1962
Травень 1962